Уикимания (Wikimania) е официалната ежегодна конференция на Фондация Уикимедия. Темите на презентациите и дискусиите включват проекти на Уикимедия като Уикипедия, други уикита, софтуер с отворен код, свободно знание и свободно съдържание и свързани с тези теми социални и технически аспекти.

Обща информация

Източници 

Уики-общности